Obzor je ime nekoliko  hrvatskih novinskih izdanja, kao 'Obzor' u razdoblju 1860. – 1941. (dnevne novine), kao 'Hrvatski obzor' u suvremeno doba (tjednik).

 Obzor (Zagreb, 1920.), dnevni list, izlazio od 1920. – 1941.
 Obzor (jutarnje izdanje), dnevni list, izlazio od 1905. do 1920.
 Obzor (popodnevno izdanje), dnevni list, izlazio od 1905. do 1919.
 Obzor (Zagreb, 1886.), dnevni list, izlazio od 1886. – 1905., glavno glasilo Hrvatske stranke prava 
 Obzor (Zagreb, 1871.), dnevni list, izlazio od 1871. – 1881., nastavlja se kao Pozor (Zagreb, 1881.) i zatim kao Obzor (Zagreb, 1886.). Nastao od dnevnog lista iz Siska Branika koji je izlazio 1871., a Branik je nastavak lista Zatočnika iz Siska, koji je izlazio od 1869. do 1871. Zatočnik je nastavak dnevnog lista Novog Pozora iz Beča koji je izlazio 1867. do 1869. Novi Pozor je nastavak dnevnog lista Pozor (Zagreb, 1860.) koji je izlazio 1860. – 1867.

Vidi i :
 Hrvatska novinska izdanja

 Hrvatske dnevne novine